Ljestvice i sastavi liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2021./22.

Druga liga Federacije BiH

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Druga liga Republike Srpske

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 4. ligaški rang 2021./22.
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 5. ligaški rang 2021./22.
 Kup Bosne i Hercegovine 2021./22. 
 Kup Federacije BiH 2021./22.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateur 
  tipscore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateurs

Izvori 
 
 sportdc.net, REZULTATI -> FUDBAL -> MUŠKARCI -> 2021-2022 
  rsssf.org, Bosnia-Hercegovina 2021/22 / Druga Liga 
  

2021-22
 3